MCC (ang. Mobile Country Code) – unikatowy numer identyfikujący kraj, w którym działa dana sieć telefonii bezprzewodowej. Na ogół występuje w parze z kodem MNC (ang. Mobile Network Code). Kod MCC dla Polski to 260. MCC jest częścią numeru IMSI (ang. International Mobile Subscriber Identity), który jest unikatowym identyfikatorem każdego abonenta i jest zazwyczaj zapisany na karcie SIM. Numer MCC, jak również kody MNC i IMSI wprowadzone zostały przez normę ITU-T E.212.

Kody MCC

Zobacz też 
 telefonia komórkowa
 USIM

Linki zewnętrzne 
 
 Norma Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU-T) E.212: The international identification plan for public networks and subscriptions

Telefonia komórkowa